Lüsse steht für:

 Lüsse, gerodete Gebietsstreifen, siehe Luß
 Lüsse (Bad Belzig), Ortsteil der Kreisstadt Belzig, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Lüsse (Friolzheim), Ortsteil der Gemeinde Friolzheim, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Renate Lüsse (1936–1991), deutsche Sängerin christlicher Musik (Alt)

Siehe auch:
 Lusse (Begriffsklärung)